Вы́сшая шко́ла изобрази́тельных иску́сств Дре́здена (, также известная как Дрезденская академия изобразительных искусств) — одно из старейших высших художественных учебных заведений Германии.

История 

В 1764 году по приказу саксонского курфюрста Фридриха Кристиана в Дрездене была основана «Академия живописи, скульптуры, гравюры и архитектуры», которая с 1768 по 1786 размещалась в здании дворца Фюрстенбергов. До этого в первые годы своего существования она занимала помещения бывших казарм в районе Нойштадт. Первым руководителем академии стал Шарль Ютен. После его смерти в 1776 году пост директора совместно заняли Иоганн Цейссиг и Джованни Казанова. Среди первых на должности преподавателей были приглашены многие крупные художники XVIII века: Бернардо Беллотто, Антон Граф и Адриан Цинг. Также в разные годы в академии преподавали Каспар Давид Фридрих, Отто Дикс, Готфрид Земпер, Пауль Валлот, Оскар Кокошка и многие другие.

В 1950 году, после объединения с Высшей школой художественного ремесла, академия была переименована в Высшую школу изобразительных искусств.

Здания 
Современная Высшая школа изобразительных искусств располагается в трех зданиях.

Главное из них находится на террасе Брюля. В 1884 году было решено возвести новое большое здание для академии, в котором помимо учебных аудиторий и мастерских сможет разместиться и выставочный зал. Строительство было поручено одному из профессоров академии, архитектору Константину Липсиусу. В 1894 году строительные работы были полностью закончены. В феврале 1945 года здание академии на террасе Брюля в ходе бомбардировки было частично разрушено. Восстановительные работы были закончены в 1952 году. С 1991 по 2002 здесь проводилась капитальная реставрация. Сейчас здание академии является одной из главных архитектурных достопримечательностей Дрездена. В здании расположены мастерские живописи факультета I и выставочный зал «Октогон».

Втрое здание академии было построено в 1911 году архитекторами Максом Врба и Юлиусом Рудольфом Глезером на Пфотенхауерштрассе. Здание также пострадало в ходе бомбардировки 13—14 февраля 1945 года и было восстановлено в середине 1950-х годов. Здесь располагаются мастерские скульптуры и анималистики факультета I.

Третий корпус академии находится на Гюнтцштрассе. Данное здание до объединения в 1950 году принадлежало Высшей школе художественного ремесла. В 2009 году в здании проведен капитальный ремонт. Здесь расположен факультет II, в который входят отделения Реставрации, Сценографии и костюма, Театрального дизайна и Арт-терапии. Также в здании находится учебный театр-лаборатория и университетская библиотека, ранее располагавшаяся на террасе Брюля.

Факультеты

Факультет I

Изобразительное искусство 
 Класс живописи профессора, академика Ральфа Кербаха
 Класс живописи профессора Кристиана Макетанца
 Класс живописи профессора Анны Нойкамп
 Класс экспериментальной живописи профессора Кристиана Сери
 Класс «Изображение и пространство — рисунок, графика, живопись» профессора Вольфрама Адальберта Шеффлера
 Класс скульптуры профессора Вильгельма Мундта
 Класс скульптуры профессора Карла-Эммануэля Вольфа
 Класс скульптуры профессора Моники Брандмайер
 Класс «Скульптура и пространственные концепции» профессора Сьюзан Филипц
 Класс трёхмерного дизайна профессора Алисии Кваде
 Класс цифровых и временных медиа профессора, академика Карстена Николая
 Класс «Движущиеся изображения» профессора Николь Фогеле
 Класс «Комплексная художественная работа» профессора Невин Аладаг

Факультет II

Художественные технологии, консервация и реставрация художественных и культурных ценностей 
 Класс реставрации монументальной живописи профессора Маркуса Сантера
 Класс реставрации произведений на мобильных носителях профессора Урсулы Халлер
 Класс реставрации скульптуры профессора Эндрю Шульца

Сценография и дизайн костюмов 
 Класс профессора Барбары Энес
 Класс профессора Теды Нильссон

Театральный дизайн 
 Класс театральной живописи
 Класс театральной скульптуры
 Класс театрального грима
 Класс театрального костюма

Арт-терапия

Директоры и ректоры 

 1764—1780: Кристиан Людвиг фон Хагедорн (основатель академии)
 1762—1776: Шарль Ютен
 1776—1795: Джованни Баттиста Казанова
 1776—1801: Иоганн Цейссиг
 1780—1814: Граф Камилло Марколини
 1810—1814: Фридрих Маттей
 1814—1815: Самоуправление академии через Совет, Иоганн Готлиб Зейферт как секретарь Академии художеств.
 1815—1837: Карл Вильгельм граф Вицтум фон Экштедт, Главное управление
 1825—1842: Фердинанд Хартманн
 1915—1919: Отто Гуссманн
 1927—1928: Макс Фельдбауэр
 1928—1929: Ричард Тернер
 1929—1931: Карл Альбикер
 1931—1932: Вильгельм Крайс
 1932—1933: Георг Люриг
 1933—1935: Рихард Мюллер
 1935—1938: Фердинанд Дорш
 1939—1941: Вильгельм Крайс
 1941—1942: Пауль Флитер
 1942—1945: Вилли Вальдапфель
 1945—1947: Райнхольд Лангнер
 1947—1948: Ханс Грундиг
 1948—1950: Март Стам
 1950—1953: Фриц Дейн
 1953—1959: Рудольф Бергандер
 1959—1964: Пауль Михаэлис
 1964—1965: Рудольф Бергандер
 1965—1970: Герхард Бондцин
 1970—1974: Герхард Кеттнер
 1975—1979: Фриц Эйзель
 1979—1981: Герхард Кеттнер
 1982—1988: Инго Санднер
 1989—1990: Йоханнес Хайсиг
 1991: Вольфганг Ротер
 1991—1992: Дитер Шмидт
 1992—1993: Хорст Шустер
 1993—1996: Хорст Хирсиг
 1996—2005: Ульрих Шиссль
 2005—2012: Кристиан Сери
 2013—2022: Маттиас Флюгге
 2022—н.в.: Оливер Коссак

Известные преподаватели 

 Карл Банцер
 Эдуард Бендеман
 Бернардо Беллотто
 Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
 Джованни Баттиста Казанова
 Юхан Кристиан Клаусен Даль
 Отто Дикс
 Лоренцо Дзукки
 Каспар Давид Фридрих
 Антон Граф
 Иосиф Мария Грасси
 Леа Грундиг
 Отто Гусман
 Генрих Фердинанд Гофман
 Людвиг фон Гофман
 Оскар Кокошка
 Герхардт фон Кюгельген
 Готхард Кюль
 Карл Иоганн Лаш
 Адам Фридрих Эзер
 Фердинанд Паувелс
 Карл Готлиб Пешель
 Мориц Ретч
 Людвиг Рихтер
 Вильгельм Рудольф
 Иоганнес Шиллинг
 Готфрид Земпер
 Луи де Сильвестр
 Роберт Штерль
 Кристиан Леберехт Фогель
 Карл Кристиан Фогель фон Фогельштейн
 Пауль Валлот
 Иоганн Элеезер Цейссиг
 Оскар Цвинчер
 Адриан Цинг
 Леон Поле

Известные выпускники 

 Пауль Баум — немецкий живописец
 Гунтер Бёмер — немецкий иллюстратор.
 Брайман, Адольф — немецкий скульптор
 Герман Вислиценус — немецкий художник.
 Альфред Веруш-Ковальский — польский художник-реалист
 Георг Генель — немецкий живописец.
 Карл Отто Гёц — немецкий художник-абстракционист
 Георг Гросс — немецкий художник
 Леа Грундиг — немецкий живописец
 Диц, Роберт — немецкий скульптор
 Дорер, Роберт — швейцарский скульптор
 Александр Иванович Зауервейд — немецкий и русский художник-баталист
 Камсетзер, Ян Кристиан — архитектор
 Готхард Кюль — немецкий художник-импрессионист
 Отто Мюллер — немецкий художник-экспрессионист
 Карл Готлиб Пешель — немецкий художник
 Мориц Ретч — немецкий гравёр и иллюстратор
 Герхард Рихтер — немецкий художник, скульптор и фотограф
 Людвиг Рихтер — немецкий художник-романтист
 Мирон Сима — израильский художник
 Фриц фон Уде — немецкий художник
 Филипп Фейт — немецкий художник
 Конрад Феликсмюллер — немецкий художник-экспрессионист
 Герман Фогель — немецкий иллюстратор
 Карл Кристиан Фогель фон Фогельштейн — немецкий художник-портретист
 Эберхард Хафекост — немецкий художник
 Эрнст Хэнель — немецкий скульптор
 Роберт Штерль — немецкий художник.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Сайт Высшей школы изобразительного искусства 
 Сайт выставочного зала 

Академии художеств Германии
Высшие учебные заведения Дрездена
Высшая школа изобразительных искусств (Дрезден)